Daćbogi est le nom de :

Toponymie
en Pologne:
 Daćbogi, village de la voïvodie de Mazovie
 Daćbogi, village de la voïvodie de Grande-Pologne